Happy the man (Genesis) - single van Genesis
 Happy The Man - Amerikaanse rockband